Gąsienica (larwa)
 Gąsienica - element napędu gąsienicowego
 Gąsienica – popularne na Podhalu nazwisko, występujące zazwyczaj z przydomkiem na przykład „Gąsienica Krzeptowski”
 Gąsienica (film)